Rádio Iguatemi (ou simplesmente Iguatemi FM) é uma emissora de rádio brasileira da cidade de Bebedouro, em São Paulo. Opera em 94.7 MHz.

História 
A emissora foi criada pela iniciativa do jornalista Roberto Oliveira, que se uniu a um grupo de empresários do município para trazer uma rádio FM para Bebedouro. Assim, a Rádio Iguatemi foi criada em 3 de maio de 1981.

A emissora pertence atualmente a Nivaldo Quessa.

Ligações externas 
 

Iguatemi
Estações de rádio fundadas em 1981
Bebedouro (São Paulo)